Ве́нтспилс-2:

 Вентспилс II — железнодорожная станция в Вентспилсе;
 «Вентспилс-2» — футбольный клуб из города Вентспилс.

См. также